Cannetani – abitanti di Canneto (Caronia)
Cannetani – abitanti di Canneto (Monteverdi Marittimo)
Cannetani – abitanti di Canneto Sabino